Grünhut är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Grünhut (1875−1933), mährisk operasångare
 Carl Samuel Grünhut (1844−1929), österrikisk jurist
 Lazar Grünhut (1850−1913), ungersk rabbin och sionist
 Max Grünhut (1893−1964), brittisk jurist av tysk-judisk härkomst

Tyska efternamn
Judiska efternamn